Rezultati Prvenstva Avstralije 1952 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Ken McGregor je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Frank Sedgman (finale)
  Dick Savitt (polfinale)
  Mervyn Rose (polfinale)
  Ken McGregor (prvak)
  Ian Ayre (četrtfinale)
  Ken Rosewall (četrtfinale)
  Lew Hoad (tretji krog)
  Don Candy (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Moški posamično
1952